Труа́-Пали́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Йерсак. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16388.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 9 км к западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 786 человек.

Администрация

Экономика 
В Труа-Пали есть шоколадная фабрика.

В 2007 году среди 477 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 346 были экономически активными, 131 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 346 активных работали 324 человека (172 мужчины и 152 женщины), безработных было 22 (12 мужчин и 10 женщин). Среди 131 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 51 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам в романском стиле (XII век). Исторический памятник с 1886 года
 Усадьба Рошкорай (XVI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта